Poghosjan ist der Familienname folgender Personen:

 Geworg Poghosjan (* 1986), armenischer Fußballspieler
 Geworik Poghosjan (* 1984), armenischer Gewichtheber
 Gurgen Poghosjan (* 1995), armenischer Badmintonspieler
 Kristine Poghosjan (* 1982), armenische Politikerin und Abgeordnete
 Lilit Poghosjan (* 1996), armenischer Badmintonspielerin
 Mikajel Mowsessi Poghosjan (* 1965), armenischer Schauspieler, Kabarettist, Sänger und Fernsehpersönlichkeit
 Mihran Poghosjan (* 1976), armenischer Staatsmann, Generalmajor der Justiz
 Schirajr Poghosjan (* 1942), armenischer Politiker
 Schirak Poghosjan (* 1969), armenischer Weitspringer
 Vard Poghosjan (* um 1955), sowjetisch-armenische Badmintonspielerin

Siehe auch:
 Poghosyan
 Pogosjan